Janković oder Jankovic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Janković (* 1972), serbischer Fußballtrainer
 Aleksandar Janković, bekannt als MC Yankoo (* 1981), serbischer Rapper
 Alojzije Janković (* 1983), kroatischer Schachspieler
 Anna Jankovic (* 1961), österreichische Diplomatin und Botschafterin
 Birgit Jankovic-Steiner (* 1983), österreichische Schriftstellerin
 Bogdan Janković (* 1982), serbischer Eishockeyspieler
 Bojan Janković (* 1984), serbischer Eishockeyspieler
 Boško Janković (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Dragoljub Janković, serbischer Politiker
 Franc Jankovič (1871–1934), slowenischer Politiker und Mediziner
 Ivan Janković (* 1995), kroatischer Eishockeyspieler
 Jasmina Rebmann-Janković (* 1986), niederländische Handballspielerin
 Jelena Janković (* 1985), serbische Tennisspielerin
 Jovana Janković (* 1981), serbische Moderatorin und Schauspielerin
 Mara Janković (1926–2009), jugoslawische bzw. serbische Pop- und Jazzsängerin

 Miki Janković (* 1994), serbischer Tennisspieler
 Milica Janković (1881–1939), serbische Schriftstellerin
 Nemanja Janković (* 1988), serbischer Eishockeyspieler
 Nikola Janković (* 1993), serbischer Fußballspieler
 Silvia Janković (* 1984), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Snežana Janković (* 1970), serbische Diplomatin und Botschafterin
 Srdjan Jankovic (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Svetlana Velmar-Janković (1933–2014), serbische Schriftstellerin
 

Siehe auch:
 Jankovič
 Jankovich
 Jankowitsch
 Yankovic
 Jankovics